Дејан Илић може да се односи на:

 Dejan Ilić (trubač) (1977),трубач.
 Дејан Илић (научник) (1957), физикохемичар, проналазач.
 Дејан Илић (песник) (1961), преводи са италијанског и француског.
 Дејан Илић (фудбалер) (1976), фудбалер Црвене звезде.